Ficedula hodgsonii é uma espécie de ave da família Muscicapidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Butão, Camboja, China, Índia, Laos, Myanmar, Nepal e Tailândia.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude e regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Referências

Ficedula
Aves descritas em 1871